ARA Espora es el nombre de los siguientes buques argentinos:

 ARA Espora (1890), torpedero de alta mar.
 ARA Espora (D-21), destructor de la clase Fletcher (exUSS Dortch).
 ARA Espora (P-41), corbeta MEKO-140.

Espora